Inflectarius verus är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1954.  Inflectarius verus ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
verus